Bündnis Grundeinkommen, partit polític d'Alemanya
 Biblioteca de Ginebra (del seu nom en francès Bibliothèque de Genève), biblioteca de la ciutat de Ginebra (Suïssa)
 Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn, línia de ferrocarril entre Bergedorf i Geesthacht, a Alemanya
 Beyond Good & Evil, videojoc desenvolupat per l'empresa Ubisoft
 Blender Game Engine, motor de videojoc integrat de Blender